Млада () — может означать:

 «Млада» — пермский хоровой коллектив.

Персоналии 
Млада — женское имя:
  (930/935—994) — чешская княжна, младшая дочь Болеслава I и сестра Болеслава II, первая аббатиса пражского монастыря Святого Георгия.

Искусство 
 «» — балет Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса (Большой (Каменный) театр, 1879).
 «Млада» — опера-балет Николая Римского-Корсакова (Мариинский театр, 1892).

Топоним 
 Млада — река в Ингушетии.
  — часть города Миловице в районе Нимбурк.

См. также 

 Млада-Болеслав
 Младе

Примечания